CLR, sigle composé des trois lettres C, L et R, peut faire référence à :
 Common Language Runtime, un composant de machine virtuelle du framework .NET de Microsoft ;
 Compagnie luxembourgeoise de radiodiffusion, une structure luxembourgeoise aujourd'hui intégrée au groupe RTL ;
 Liste de révocation de certificats ;
 Choisy-le-Roi, une commune française du Val-de-Marne ;
 Central London Railway, une ligne historique du métro de Londres ;
 CLR, le nom donné au livre  Introduction à l'algorithmique, à cause de ses auteurs Cormen, Leiserson et Rivest ;
 Cercle des libéraux réformateurs, un parti politique gabonais ;
 Comité Laïcité République, une association française ;
 Compagnie légère de renseignements, dans l'Armée de terre ;
 , une catégorie de récepteurs de reconnaissance de motifs moléculaires ayant les caractéristiques d'une lectine de type C.

CLR est aussi un code qui peut faire référence à :
 , en Californie, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.